Kakkuri kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Kakkuri (sjö), Egentliga Finland, 
 Kakkuri (ö i Finland, Satakunta), Björneborg, 
 Kakkuri (ö i Finland, Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar